Оренсе може да се отнася за:
 Оренсе, град в Испания
 Оренсе (провинция), провинция в Испания
 Оренсе (комарка), комарка в Испания